Жеміньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на південний захід від Парижа, 18 км на північний захід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 224,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Жеміньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жеміньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре